Tutto per tutto (Inside Straight), film diretto da Gerald Mayer (1951)
Tutto per tutto, film diretto da Umberto Lenzi (1968)
Tutto per tutto, gioco condotto da Pupo